Przygody Tintina – seria komiksów
 Przygody Tintina – serial animowany z lat 1991-1992
 Przygody Tintina – film z 2011 r.